Shana bezeichnet:
 die Außenstelle Shana auf Hokkaidō (heute: Unterpräfektur Nemuro)
 einen Landkreis in diesem Amtsgebiet: Shana-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt in diesem Landkreis: siehe Kurilsk
 die Hauptfigur der Roman-, Manga- und Anime-Reihe Shakugan no Shana
 eine iranische Nachrichtenagentur über Petroenergie, Shana
 einen weiblichen Vornamen, Shana (Vorname)

Shana ist der Familienname folgender Personen:
 Mohammad Ruman Shana (* 1995), bangladeschischer Bogenschütze